Sofala peut se référer à :

la province de Sofala, une province du Mozambique
 l'ancienne Sofala, cité portuaire du Mozambique détruite, non loin de l'actuelle Nova Sofala
 le Sofala, l'ancien nom du Buzi, un fleuve du Mozambique
 la côte de Sofala, une portion de la côte africaine dans le canal du Mozambique
 la baie de Sofala, une baie de la côte du Mozambique, dans laquelle se jettent les fleuves Buzi et Pungue
 le banc de Sofala, le nom donné au plateau continental situé au large de la côte du Mozambique, et s'étendant à partir de 950 km au large des provinces de Sofala et de Zambèzie et à mi-hauteur avec la province de Nampula, au nord

Sofala, un village de la Nouvelle-Galles du Sud

Autre
1393 Sofala, un astéroïde de la ceinture d'astéroïdes